De Vetlanda Golfklubb is een golfclub in de stad Vetlanda in het Zweedse landschap Småland. De golfbaan ligt drie kilometer ten zuidwesten van het centrum van Vetlanda en grenst in het zuiden aan het meer Grumlan. De Vetlanda Golfklubb heeft 18 holes en beschikt over een driving range en over een clubhuis.

De golfclub werd in 1983 opgericht, maar werd voor het publiek in 1985 of 1986 geopend.

Scorekaart

Zweedse golfclub
Golfbaan in Zweden
Sport in Jönköpings län
Bouwwerk in Jönköpings län